Meinecke peut désigner :

Patronymes 
 Friedrich Meinecke (1862-1954), professeur et historien allemand ;
 Friedrich Meinecke (1873-1913), sculpteur allemand ;
 Michael Meinecke (1941-1995), archéologue allemand, spécialisé en sciences islamiques ;
 Tore Meinecke (né en 1967), tennisman allemand.
 Ulla Meinecke, (1955-), chanteuse allemande.

Homonymie de patronyme